Jméno Bremen nesou tato sídla:

 Brémy – město v Německu
 Bremen (Alabama) – vesnice v Alabamě
 Bremen (Georgie) – město v Georgii
 Bremen (Indiana) – město v Indianě
 Bremen (Kentucky) – malé město v Kentucky
 Bremen (Maine) – malé město v Maine
 Bremen (Severní Dakota) – vesnice v Severní Dakotě
 Bremen (Ohio) – vesnice v Ohiu

Další význam:

 Třída Bremen – třída lehkých křižníků Kaiserliche Marine
 Třída Bremen (F122) – třída fregat německého námořnictva